Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice – chiesa di Asti 
 Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice - chiesa di Favogna di Sopra, frazione di Cortaccia sulla Strada del Vino
 Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice – Firenze 
 Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice – Marina di Pisa, frazione di Pisa 
 Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice – Marrucheti, nel comune di Campagnatico 
 Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice a Montorsoli – Montorsoli , frazione di Vaglia 
 Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice – Piana Battolla, frazione di Follo 
 Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice – Rimini 
 Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice  - Padule, Frazione Di Gubbio 
 Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice  - Plan, frazione di Moso in Passiria
Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice - Vallecrosia

Pagine correlate 
 Basilica di Santa Maria Ausiliatrice
 Chiesa di Maria Ausiliatrice